Cistierna kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cistierna (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Cistierna (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar